Титове — село у Більмацькому районі Запорізької області.

 Титове-Матика — присілок Урицького району Орловської області.

Див. також 
 Титов
 Титова